Лопсан Чамзы (в миру — Байыр-оол Серенович Шыырап) — российский религиозный деятель, Верховный лама Тывы (13 ноября 2014 года — 29 ноября 2019 года).

Биография 
Родился в 1976 году в селе Кунгуртуг (на территории современного Тере-Хольского кожууна) Тувинской АССР.

В 1994 году поступил хувараком на двугодичное обучение в Дхарма-центре в Кызыле, потом продолжил свое образование в Гоман-дацане в Индии.

Вернувшись на родину с 2009 года исполнял обязанности настоятеля терехольского хурээ «Чыргалан».

13 ноября 2014 года избран на пост Камбы-ламы. Церемония интронизации нового Верховного ламы Тывы прошла 11 декабря 2014 года в Доме народного творчество и досуга.

Служил на этом посту до 29 ноября 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Камбы-Ламы Тувы
 В Туве избран новый Камбы-лама 

Камбы-ламы
Родившиеся в Тере-Хольском кожууне